NGC 6541 (другие обозначения — GCL 86, ESO 280-SC4) — шаровое скопление в созвездии Южная Корона.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6541
Южная Корона (созвездие)
Шаровые скопления
Объекты Колдуэлла